Криволучье — название населённых пунктов в России:

 Криволучье — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Криволучье — село в Неверкинском районе Пензенской области.
 Криволучье — село в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Криволучье — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Криволучье — микрорайон на территории Пролетарского района города Тулы.

См. также 

 Криволучье-Ивановка